Konaré peut désigner :
 Alpha Oumar Konaré (1946-), homme politique malien, président de la République de 1992 à 2002. 
 Adame Ba Konaré (1947-), écrivain et professeur d’histoire malienne, épouse d’Alpha Oumar Konaré. 
 Amadou Konaré, militaire malien. 
 Birama Konaré (1982-), écrivain malien.

Voir aussi
 
Homonymie de patronyme